Como  pintor de Taleídes se conoce a quien decoró piezas de cerámica de figuras negras griegas la segunda mitad del siglo VI a.C.. Su nombre se relaciona al ceramista Taleídes, y se sabe que también trabajó para Timágoras.

Referencias

Bibliografía 
 John Beazley: Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford 1956, p. 174-176.
 John Beazley: Paralipomena. Additions to Attic black-figure vase-painters and to Attic red-figure vase-painters, Oxford 1971, p. 72-74.
 Peter Heesen: Taleides, in: Künstlerlexikon der Antike Vol. 2, 2004, p. 431-432.

Pintores de vasijas de la Antigua Grecia
Pintores de la Antigua Grecia del siglo VI a. C.
Artistas griegos anónimos de la Antigüedad